Ржевцев:
 Ржевцев, Андрей Николаевич (1910—1998) — советский футболист, тренер.